(1939–1987), aktor
 Zbigniew Nawrocki (1959–2017), historyk
 Zbigniew Nawrocki, oficer
 Zbigniew Nawrocki, montażysta filmowy
 Zbigniew Nawrocki, konserwator zabytków